peut désigner :
  (†350), évêque de Constantinople.
 ,  patriarche d'Antioche de 518 à 521.
  (° vers 700 - †767), 93 pape de 757 à 767, frère et successeur du pape  ; saint chrétien fêté le 28 juin.
  Šubić (1245-1312), ban de Dalmatie et de Croatie de 1273 à 1312 et ban de Bosnie de 1299 à 1302.
  Esterházy (°1635- †1713), premier prince Esterházy
  Pétrovitch (°1754 - †1801), en russe : ( Петрович) empereur de Russie de 1796 à 1801.
  (°1901- †1964), en grec :(Παύλος, Βασιλεύς των Ελλήνων) roi des Hellènes de 1947 à 1964.

Marine 
Empereur  (Imperator  - Император ) : cuirassé de la Marine impériale de Russie de 1907 à 1917, de la Marine soviétique sous le nom de République (Respublika - Республика) de 1917 à 1925, il prit part à la Première Guerre mondiale, à la Révolution d'Octobre 1917, à la Révolution de février 1917.

Références

Paul 1